Die Thailändischen Nationalspiele sind eine Multisportveranstaltung in Thailand. 1967 wurden sie erstmals ausgetragen.

Austragungsorte

Weblinks 

 
 
 2008
 

 
Multisportveranstaltung
Erstveranstaltung 1967